Pape bezeichnet:
 Pape (Familienname), einen Familiennamen
 Pape (Toronto Subway), eine U-Bahn-Station in Toronto
 Pape Rock, Felsvorsprung im Viktorialand, Antarktika
 Pape (Ort), Dorf an der lettischen Ostsee
 Leuchtturm Pape, Leuchtturm an der lettischen Ostsee

Siehe auch:
 Eduard-Pape-Denkmal
 Papen